Shona, nach deutscher Orthografie oft „das Schona“ (mit Klassenpräfix ChiShona), ist eine in Simbabwe (ca. 70 % der Bevölkerung) und Mosambik verbreitete Bantusprache.

Verbreitung 
Shona wird von etwa neun Millionen Menschen des Volkes der Shona als Muttersprache gesprochen und hat in Simbabwe den Status einer Nationalsprache, wo es seit 1980 Pflichtfach an den Schulen ist.

Unter den Bantusprachen im südlichen Afrika nimmt das Chishona neben den Nguni-Sprachen, den Sotho-Tswana-Sprachen, Venda und Tsonga eine eigene Stellung ein (vgl. Systematik der Niger-Kongo-Sprachen).

Dialekte 
Shona zerfällt in verschiedene Dialektgruppen: Korekore (Norden), Zezuru (Zentrum), Karanga (Süden), Shona im engeren Sinne, Manyika (Osten), Ndau (Südosten, vor allem Mosambik) und Kalanga (Westen, auch Botswana). Die Standardsprache basiert v. a. auf den Zezuru- und Karanga-Dialekten. Ndau ist eigenständig verschriftet. Auch Manyika und Kalanga werden von Ethnologue als eigenständige Sprachen gerechnet, obwohl Kalanga mit den vier Hauptdialekten des Shona gegenseitig verständlich ist.

Alphabet

Modernes Alphabet 
Die Buchstaben des modernen Alphabetes sind:

Ein mbw wird als  ausgesprochen.

Schrift 
Die lateinisch basierte Verschriftung begann Ende des 19. Jahrhunderts. In den 1950er Jahren wurde die Sprache standardisiert.

Klassen 
Wie alle Bantusprachen ist Chishona eine Klassensprache. Substantive tragen ein Klassenpräfix, das etwa einem nach 10 grammatischen Geschlechtern sowie Singular und Plural differenzierten, angedeutet flektierten (Lokative) Artikel entspricht. Satzteile, die sich auf ein Nomen beziehen, tragen dasselbe durch die Nominalklasse festgelegte Präfix. Das Präfix des Prädikats (Verbs) richtet sich also nach dem zugehörigen Subjekt.

Vokabelbeispiele

Literatur 
 D. Dale: A Basic English Shona Dictionary und Duramazwi (Shona – Englisch), Mambo Press, Gweru (ZW) 1981; heutige Ausgaben:
 Basic English – Shona dictionary, Afro Asiatic Languages Edition, 2000, ISBN 978-0-86922-014-6
 Duramazwi: A Shona - English Dictionary, Afro Asiatic Languages Edition, 2000, ISBN 978-0-86922-014-6
 Harald Vieth: Eine Einführung in die Bantusprache Schona Karoi Verlag, 1986, ISBN 3-925863-03-6

Weblinks 

 Gedichte von Chirikuré Chirikuré auf Shona

Einzelsprache
 
Tonsprache